Тендзин:

 Тендзин — нарицательное имя, в переводе с тибетского языка означает «держатель учения».
 Тендзин Вангьял Ринпоче — лама тибетской традиции Бон, обладатель звания Геше, автор книг.
 Тендзин — река в Японии на острове Хонсю